

Architetture 
Libreria Bozzi – libreria di Genova
Rifugio Bozzi – rifugio nelle Alpi Retiche meridionali
Stadio comunale Gino Bozzi – impianto sportivo di Firenze
Villa Bozzi, originariamente villa Macedonio poi villa Dupont – villa di Napoli

Persone 
Aldo Bozzi (1909-1987) – politico italiano
Augusto Bozzi Granville (1783-1872) – medico e patriota italiano
Carlo Bozzi (1860-1943) – critico d'arte e pittore italiano
Carlo Bozzi (1896-1957) – calciatore italiano
Emilio Bozzi (1873-1936) – imprenditore italiano
Ferdinando Bozzi (1957) – ex calciatore italiano
Giovanni Bozzi (1963) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo belga
Giuseppe Maria Bozzi (1772-1833) – vescovo cattolico italiano
Ilvo Bozzi (1928-2005) – imprenditore e calciatore italiano
Paolo Bozzi (1930-2003) – psicologo italiano
Stanislao Bozzi (1951) – calciatore ed allenatore di calcio italiano
Togo Bozzi (1905-1989) – saggista e giornalista italiano